Orlando Luz e Rafael Matos erano i detentori del titolo ma hanno scelto di non partecipare.

In finale Diego Hidalgo e Cristian Rodríguez hanno sconfitto Francisco Cerúndolo e Camilo Ugo Carabelli con il punteggio di 6-2, 6-0.

Teste di serie 

  Guillermo Durán /  Luis David Martínez (quarti di finale)
  Renzo Olivo /  Miguel Ángel Reyes Varela (quarti di finale)

  Andrej Martin /  Tristan-Samuel Weissborn (quarti di finale) 
  Diego Hidalgo /  Cristian Rodríguez (campioni)

Wildcard 

  Ignacio Becerra /  Nicolas Iraira (primo turno)

  Gonzalo Achondo /  Víctor Núñez (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Challenger Concepción 2022